Kiril Kotev (Sófia, 18 de abril de 1982) é um ex-futebolista profissional búlgaro que atuava como defensor.

Carreira 
Kiril Kotev integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 2004.

Naturais de Sófia
Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas do Dalian Professional Football Club
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004